Елиът Пейдж (; роден на 21 февруари 1987 г.) е канадски актьор.

Ранен живот 
Роден е на 21 февруари 1987 г. Родителите му са Марта Филпотс, учителка, и Денис Пейдж, графичен дизайнер. Рожденото име на Елиът е Елън Пейдж, тъй като при раждане е определен и записан с женски биологичен пол в документите. Той използва името Елън до 2020 г., когато си сменя пола, тъй като има полова дисфория.

Кариера 
Пейдж получава номинации за „Златен глобус“, „Оскар“ и „БАФТА“ в категория „най-добра актриса“ за ролята си във филма „Джуно“ и номинация за награда „Сатурн“ за ролята си във филма „Генезис“. Известен е още с участията си във филмите „Опасна невинност“, „Умни хора“, „Разбий ги!“ и от ролята на Кити Прайд в „Х-Мен: Последният сблъсък“.

През 2008 г. Пейдж е номиниран от списание Тайм в списъка на 100-те най-влиятелни хора. През 2008 и 2009 г. е в класацията на списание „Еф Ейч Ем“ за най-сексапилни жени на света, като заема съответно 86-а и 93-та позиция в класацията.

Личен живот 
На 14 февруари 2014 г. Елиът Пейдж разкрива, че е лесбийка, заявявайки „Уморих се да се крия и се уморих да лъжа като избягвам директния отговор“.

През 2018 г. Пейдж се жени за танцьорката Ема Портнър. Развеждат се в началото на 2021 г.

На 1 декември 2020 г. Пейдж разкрива пред последователите си в Туитър и Инстаграм, че е транс мъж и името му е Елиът.

Филмография

Филми

Телевизия

Източници

Външни препратки 

 
 

Канадски актьори и актриси
Канадски озвучаващи актьори
Деца актьори
Канадци в САЩ
Трансджендър мъже
ЛГБТ актьори и актриси
ЛГБТ личности от Канада
ЛГБТ активисти от Канада
Личности (Халифакс, Канада)